Guido Miglioli – uomo politico e sindacalista italiano del XX secolo
Renato Miglioli – calciatore italiano degli anni quaranta e cinquanta.